La Corona () es el Estado en todos sus aspectos dentro de la jurisprudencia de los reinos de la Mancomunidad y sus subdivisiones (como las Dependencias de la Corona, los territorios de ultramar, las provincias o los estados).Legualmente mal definido, el término tiene diferentes significados según el contexto. Se utiliza para designar al monarca a título personal, como Jefe de la Commonwealth, o como rey o reina de sus reinos (mientras que la monarquía del Reino Unido y la de Canadá, por ejemplo, son distintas aunque estén en unión personal). También puede referirse al Estado de Derecho; sin embargo, en el lenguaje común «La Corona» se refiere a las funciones del gobierno y la función pública. Así, en el Reino Unido (uno de los reinos de la Mancomunidad), el gobierno del Reino Unido puede distinguirse de la Corona y el Estado, en el uso preciso, aunque la distinción no siempre es relevante en el uso amplio o casual.

Una corporación única, la Corona es la encarnación legal del gobierno ejecutivo, legislativo y judicial en la monarquía de cada reino mancomunado. Estas monarquías están unidas por la unión personal de su monarca, pero son Estados independientes. El concepto de la Corona se desarrolló primero en Inglaterra como una separación de la corona literal y la propiedad del reino de la persona y la propiedad personal del monarca. Se extendió a través de la colonización inglesa y más tarde británica y ahora está arraigado en el léxico jurídico del Reino Unido, sus dependencias de la Corona y los otros 14 reinos independientes. No debe confundirse con ninguna corona física, como las de la regalia británica.

Referencias

Véase también 
 Corona de Castilla
 Corona (tocado)

Monarquía